Příjmení Meňšov má více nositelů:

 Děnis Meňšov (* 1978) – ruský cyklista
 Vladimir Meňšov (1939–2021) – ruský herec a režisér